Baydemir ist der Familienname folgender Personen:

 Fatih Baydemir (* 1989), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Okan Baydemir (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Osman Baydemir (* 1971), kurdischer Menschenrechtler und Politiker in der Türkei